Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1954/55 war die 3. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurde wie schon in der  Vorsaison der VfL Trier, der diesmal auch die Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest gewann und aufstieg. Vizemeister SV Niederlahnstein nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1955 teil und scheiterte in der Gruppenphase. Der VfB Lützel, der FC Urbar und der SV Wittlich mussten nach dieser Saison in die 2. Amateurliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1955/56 kamen die Spvgg Andernach, der SV Adler Niederfischbach, der TuS Konz und der VfL Bad Ems als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen, sowie aus der II. Division als Absteiger der SC 07 Bad Neuenahr.

Weblinks 

 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1954/55 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1954/55 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 5. März 2022

Fußballsaison 1954/55
1954